EGG steht als Abkürzung für:
 Elektrogastrographie, ein psychophysiologisches Messverfahren für die Magen- und Darmmotilität
 Elektroglottograph, ein Apparat zur Messung der Stimmlippenbewegung
 Erasmus-Grasser-Gymnasium
 Erbgesundheitsgericht
 Erwerbsgesellschaftengesetz in Österreich
 European Gravimetric Geoid

Siehe auch:
 Egg

EGG